Brewster kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brewster (Kansas)
Brewster (Massachusetts)
Brewster (Minnesota)
Brewster (Nebraska)
Brewster (New York)
Brewster (Ohio)
Brewster (Washington)

Brewster kan ook verwijzen naar:
Brewster & Co., een Amerikaanse carrosseriebouwer
Brewster Aeronautical Corporation, een Amerikaanse jachtvliegtuigbouwer
Brewster F2A, een jachtvliegtuig ontwikkeld door het hierboven genoemd bedrijf
Brewster SB2A, een jachtvliegtuig ontwikkeld door het hierboven genoemd bedrijf